Trutenau ist der deutsche Name zweier Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Trutenau, Kreis Danziger Niederung/Danzig, Westpreußen: Trutnowy, Dorf im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Trutenau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen: Medwedewka (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Jurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland